Международная премия им. Карла Великого ( ) — престижная европейская премия за вклад в объединение Европы. Присуждается ежегодно с 1950 года германским городом Ахен лицам, внёсшим большой вклад в осуществление идеалов, под которыми учреждена премия. Названа в честь Карла Великого, основателя Франкской империи, управлявшего государством из Ахена. Традиционно вручается на праздник Вознесения на церемонии в Коронационном зале ратуши Ахена.

Лауреаты Премии Карла Великого награждаются специальной грамотой, медалью и символической наградой в 5 тыс. евро. На лицевой стороне памятной медали изображены сам император и старинная печать Аахена XII века, на обратной гравируется заслуга конкретного лауреата перед европейскими народами. С 2008 года премия впервые присуждается в двух категориях: не только заслуженным политикам, видным общественным и государственным деятелям, но и молодым людям в возрасте от 16 до 30 лет. Лауреатов определяет специальный конкурс молодёжных проектов, проводимый премиальным фондом совместно с Европейским парламентом.

В качестве награждёного «мероприятия» в 2002 году честь была оказана валюте евро.

Лауреаты премии им. Карла Великого

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20111122063448/http://www.karlspreis.de/ 

Международная премия им. Карла Великого
Объекты, названные в честь Карла Великого
Награды, появившиеся в 1950 году
Награды по алфавиту